Phanna Nikhom (în ) este un district (Amphoe) din provincia Sakon Nakhon, Thailanda, cu o populație de 79.507 locuitori și o suprafață de 673,798 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 123 de sate (muban).

Amphoe în provincia Sakon Nakhon